Guanajuato steht für:

 Guanajuato (Bundesstaat), Bundesstaat in Mexiko
 Municipio Guanajuato, Municipio im Bundesstaat Guanajuato, Mexiko
 Guanajuato (Stadt), Stadt im Municipio Guanajuato, Mexiko